Die Saison 1971/72 war die 28. Spielzeit der Division 1 als höchster schwedischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt siebten Mal in der Vereinsgeschichte Brynäs IF. Nacka SK und Surahammars IF stiegen in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in zwei Gruppen (Nord und Süd) eingeteilt. Jede der acht Mannschaften pro Gruppe absolvierte insgesamt 14 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, in der der Meister ausgespielt wurde. Die vier Letztplatzierten jeder Gruppe mussten in einer Abstiegsrunde antreten, wobei beide Gruppen ihre eigene Abstiegsrunde durchführten. Die Letztplatzierten jeder Abstiegsrunde stiegen direkt in die zweite Liga ab, während die Vorletzten jeder Abstiegsrunde in der Relegation antreten mussten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1971
Eishockeysaison 1971/72